Васлуй () — город и муниципий в Румынии. Административный центр жудеца Васлуй на востоке страны.

Город знаменит тем, что неподалёку от него 17 января 1475 года войсками молдавского господаря Стефана III (40 тыс. молдавских крестьян, 5 тыс. венгерских и 2 тыс. польских солдат) была разгромлена 120-тысячная турецкая армия Сулеймана-паши. После этого Молдавия на некоторое время стала основной силой в борьбе с Османской империй.

Городской стадион является домашним для футбольного клуба Васлуй.

География 
Расположен в 60 км к югу от Ясс при впадении одноимённой реки в реку Бырлад. Климат умеренный, влажный континентальный.

История 
Считается, что город был назван в честь византийского императора Василия Болгаробойца, что подтверждается в книге «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву». Однако румынский историк Виктор Спиней считает, что название происходит из половецкого или печенежского языка.

Впервые топоним Васлуй упоминается в письме к подольскому князю Юрию Кориатовичу 1375 года, и в 1435 году, в связи с вступлением на молдавский престол господарей Илиаша I и Стефана II. Во время их правления Васлуй становится княжеской резиденцией и административным центром юга Молдовы. Кроме того, из-за того, что город находился на торговом пути между Молдовой и Галицко-Волынским княжеством и связывал города Чёрного и Балтийского морей, город приобрёл важное торговое значение, здесь устраивалась одна из старейших молдавских ярмарок. Но во время татарского набега 1439—1440 годов Васлуй был разрушен.

Во время правления Стефана Великого и вплоть до XVII века Васлуй становится вторым по важности молдавским городом, его население приближается к населению соседних Ясс, будущей столице Молдавии.

17 января 1475 года к югу от Васлуя между войсками Стефана (35000—40000 чел., из них — в большинстве крестьяне-ополченцы, а в меньшинстве — польские и венгерские солдаты (2000 и 1800 чел. соответственно), секейская легкая и молдавская тяжелая кавалерия) и турецкими войсками (50000 чел.) под командованием  состоялось сражение, в ходе которого молдаванам, несмотря на меньшую численность и худшее снаряжение, всё-таки удалось победить турок. Сыграли свою роль в победе молдаван не только храбрость и сильный боевой дух, но и туман, который позволил скрыть молдавских ополченцев, внезапно напавших на турок. После этого Молдавское княжество, хоть и ненадолго (спустя год Молдавия стала вассалом Османской империи) стало решающей силой в борьбе с османскими захватчиками.

После того, как молдавская столица была перенесена из Сучавы в Яссы, а административным центром южной Молдовы стал Бырлад, в течение следующих трех столетий роль Васлуя снижалась, чтобы в конечном итоге стать тыргом — торговым селом. Помимо торговли, в городе занимались рыболовством и пчеловодством.

В 1940 году в Васлуй из Кишинёва был временно перевезён памятник Стефану Великому, ныне символ Кишинёва, но уже в 1942 году памятник вернули Кишинёву. 22 августа 1944 года в ходе Яссо-Кишинёвской операции город освободила Красная Армия.

Во времена социалистической Румынии город, а особенно с 1968 года, когда прошла административная реформа, начал стремительно развиваться. Васлуй становится центром одноименного жудеца. В городе производили вентиляторы и системы вентиляции, была развита текстильная и химическая промышленность — производство полиэфирных нитей. Но из-за приватизации многие из этих предприятий ныне не работают.

Население 

98 % жителей города занимают румыны и молдаване, 1,19 % — цыгане, 0,06 % — русские. Большинство (88 %) верующих — православные христиане.

По результатам переписи 2016 года, населения города составило 97067 человек.

Органы власти 

С 2008 года примаром (то есть мэром города) является Василе Павел из румынской социал-демократической партии. Именно социал-демократы (16 мест из 21) занимают большинство мест в горсовете.

Культура и искусство

Памятники монументального искусства и воинской славы 
Близ Васлуя, в селе  находится мемориальный комплекс «Подул Ыналт» с , посвященный Васлуйской битве и основанный в 1975 году.

Фестивали 
С 31 июля по 4 августа 2015 года Васлуе проходил фестиваль народного творчества «Hora din Strabuni» (), организованный 
Кроме того, в городе ежегодно в начале сентября проходит ярмарка, история которой указана выше.

Города-побратимы 
  Кагул, Молдавия;
  Радовиш, Македония;
  Сан-Фернандо-де-Энарес, Испания;
  Куаррата, Италия.

Примечания

Ссылки 
 
 

Васлуй (жудец)
Города Румынии